Das ITF Womens Circuit Suzhou 2018 war ein Tennisturnier für Damen in Suzhou (Anhui). Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2018 und fand vom 16. bis 21. Oktober 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2018
Tennisturnier in Suzhou (Anhui)